Svenska Cupen damer er Svenska Fotbollförbundets landsdækkende pokalturnering for kvindeklubhold. Turneringen er afviklet årligt siden 1981, og der kåres hver sæson en pokalmester.

Kopparbergs/Göteborg FC er forsvarende mester, pr. 2019.

Pokalsæsonen 2019-20 blev afblæst, grundet Coronaviruspandemien i 2019-2020. De resterende kampe blev aflyst, samt ingen pokalvinder.

Vindere

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Hjemmeside hos Svenska Fotbollförbundet
 Turneringen hos women.soccerway.com

Noter 

Nationale pokalturneringer i fodbold
Etableret i 1981
Kvindefodbold i Sverige